Futbolnyj klub Zorja Luhansk (ukrajinsky: Футбольний клуб «Зоря» Луганськ) je ukrajinský fotbalový klub, v současné době hrající ukrajinskou Premjer-lihu. Klub byl založen v roce 1923 a sídlí v Luhansku.

Své domácí zápasy klub odehrával do sezóny 2013/14 na stadionu Avanhard v Luhansku s kapacitou 22 288 diváků. Od sezóny 2014/15 hraje kvůli válce na východní Ukrajině v azylu na dočasném stadionu Slavutyč v Záporoží s kapacitou 12 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1923 – FK Metallist Lugansk (Futbolnyj klub Metallist Lugansk)
 1934 – FK Metallist Vorošilovgrad (Futbolnyj klub Metallist Vorošilovgrad)
 1937 – FK Dzeržinec Vorošilovgrad (Futbolnyj klub Dzeržinec Vorošilovgrad)
 1948 – FK Trudovje rezervy Vorošilovgrad (Futbolnyj klub Trudovje rezervy Vorošilovgrad)
 1952 – FK Dzeržinec Vorošilovgrad (Futbolnyj klub Dzeržinec Vorošilovgrad)
 1954 – FK Avangard Vorošilovgrad (Futbolnyj klub Avangard Vorošilovgrad)
 1957 – FK Trudovje rezervy Vorošilovgrad (Futbolnyj klub Trudovje rezervy Vorošilovgrad)
 1959 – FK Trudovje rezervy Lugansk (Futbolnyj klub Trudovje rezervy Lugansk)
 1964 – FK Zarja Lugansk (Futbolnyj klub Zarja Lugansk)
 1970 – FK Zarja Vorošilovgrad (Futbolnyj klub Zarja Vorošilovgrad)
 1991 – FK Zarja Lugansk (Futbolnyj klub Zarja Lugansk)
 1992 – FK Zorja-MALS Luhansk (Futbolnyj klub Zorja-MALS Luhansk)
 1995 – FK Zorja Luhansk (Futbolnyj klub Zorja Luhansk)

Získané trofeje 

 Sovětská fotbalová Vysšaja liga ( 1x )
 1972

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu 

Luhansk, Zorja
Luhansk, Zorja
Luhansk